Miejscowości w Kolumbii:
 Fresno – miasto w departamencie Tolima
Miejscowości w USA:
 Fresno – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Fresno – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Fort Bend
 Fresno – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Fresno (ang. Fresno County) – w stanie Kalifornia